Hirschbrunn bezeichnet
 Hirschbrunn (Auhausen), Ortsteil der Gemeinde Auhausen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Schloss Hirschbrunn
 Hirschbrunn (Burgebrach), Ortsteil des Marktes Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern

Siehe auch
 Hirschbronn